Pieter van Der Heyden, dit Merica (c.1530-1575), est un graveur.
 Peter Van der Heyden (1976-) est un joueur de football belge.